Сосно́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области России.

Административный центр — село Долгодеревенское.

География 
Территория района — 2 112 км². Район примыкает с запада и севера к Челябинску.

Территория равнинная, перепад высот не превышает 150 метров: Чишминские болота (186 м), долина р. Миасс в районе п. Высокий (313 м). Разнообразие полезных ископаемых невелико: пески, глины и граниты.

Из многочисленных озёр Сосновского района пять популярны как места отдыха, на семи водоёмах ведётся промышленное зарыбление и свыше десяти служат охотничьими угодьями.

На территории Сосновского района находится Харлушёвский государственный природный заказник.

История 
Сосновский район, образован в январе 1924 года под именем Челябинского. В июне 1930 года включён в состав Челябинска, однако продолжал существовать как территориальная общность сельсоветов, подчинённых горсовету.
В марте 1934 года Оргкомитет Советов Челябинской области принял решение о выделении Челябинского района, уже через несколько дней был выбран райисполком. 20 декабря 1934 года ВЦИК РСФСР утвердил решение оргкомитета, но с существенной поправкой: административный центр переносился из Челябинска в посёлок Сосновка, район переименовывался в Сосновский. В январе 1935 года переименование Челябинского района в Сосновский было проведено. С 18 февраля 1935 года райцентром стало село Долгая Деревня. Однако ВЦИК РСФСР не согласился с инициативой Президиума Челябинского облисполкома о переименовании района в Долго-Деревенский. Поэтому 9 июня 1935 года району возвращено прежнее название — Сосновский.

13 января 1941 года часть территории Сосновского района была передана в новый Красноармейский район.

21 мая 1997 года был принят Устав муниципального образования «Сосновский район».

31 января 2002 года был упразднен Томинский сельсовет.

Население 

Население многонационально. Преобладающая часть: 76% — русские, 18 % сосновцев — башкиры. Башкиры проживают в основном в сёлах Туктубаево, Архангельское и др, в деревнях Алишево, Альмеево, Мамаево, Большое Таскино, Смольное, Султаево, Чишма, Этимганово, Киржакуль и др, в посёлках Саккулово, Теченский, Высокий и др. В целом башкиры проживают практически во всех населённых пунктах района. Татары также проживают практически во всех населённых пунктах Сосновского района, нигде не составляя большинства. Здесь проживают представители славянских народов, народов Кавказа, а также татары, немцы и др. Из сложившихся национальных традиций можно отметить религиозные праздники христианского и мусульманского календарей. Администрация района активно содействовала открытию культовых учреждений. На сегодняшний день официально действуют две православных церкви, воскресная школа, четыре мечети, одно медресе.

Территориальное устройство 
Сосновский район как административно-территориальная единица области делится на 16 сельсоветов. Сосновский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает соответственно 16 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Сосновском районе 81 населённый пункт.

В 2014 году получил официальный статус населённого пункта посёлок Полина, он включён в состав Томинского сельского поселения.

Также в 2014 году присвоено название вновь возникшему населённому пункту — посёлку Терема, он включён в состав Кременкульского сельского поселения.

10 марта 2020 года присвоено название вновь возникшему населённому пункту — посёлку Пригородный, он включён в состав Кременкульского сельского поселения, ранее предполагалось название Ласковый.

Экономика 
Площадь сельхозугодий — 1259 тысяч гектаров.
Земли лесного фонда составляют 56,3 тысяч гектаров

Экономика Сосновского района в настоящее время развивается в основном, в двух направлениях: промышленное производство (ОАО «Макфа», МГ ЧЛПУ «Уралтрансгаз», РСП-15) и сельское хозяйство (ООО «Равис», фермерские хозяйства, СПК «Россия» и другие). Наряду с традиционными сосновскими предприятиями на территории открыт ряд новых производств: выпускают продукцию заводы «Минплита» п. Федоровка и «Технополис», популярны на Южном Урале минеральные воды «Полетаевская» и «Люкс-вода», пользуется спросом камень ООО «Гранит-сервис». Роль малого бизнеса экономически невелика, но эти предприятия имеют социальную значимость. Благодаря им решаются вопросы транспортного сообщения между населёнными пунктами (Сосновское АТМ-М), осуществляется переработка сельхозпродукции (ООО «Лазурный», ООО «Продсервис», ХК «Тандем» и др.), ведётся управление жилищным и муниципальным фондами (ООО «Сосновскжилкомхоз»), а также оказываются различные услуги населению.

На территории района имеется одно из крупнейших в мире месторождений медно-порфировых руд - месторождение «Томинское».

Внимание инвесторов-строителей привлекают пригородные территории: Таловская площадка, с. Долгодеревенское, Краснопольская и Кременкульская площадки. С 2000-го года начато привлечение частного капитала в сельскохозяйственные предприятия.

В формировании местного бюджета преобладают налоговые поступления промышленных предприятий. В то же время роль общественного производства остаётся по-прежнему высокой: 9 из 13-ти хозяйств являются градообразующими.

Общество 
В районе действуют 64 образовательных и 45 лечебных учреждений, комплексный центр помощи населению, 49 учреждений культуры. В течение трех последних лет введены в эксплуатацию три новые школы. На территории ЛПУ МГ работает хорошо оборудованный ведомственный ФОК.

Близость к областному центру, 38 садоводческих товариществ, множество небольших лесных массивов, наличие пресных и соленых озёр, условия для охоты и рыбалки традиционно привлекают гостей в Сосновский район. При неразвитой, в целом, туристической инфраструктуре, побережья озёр изобилуют базами отдыха, положено начало созданию комфортных условий на платных пляжах, зарыбляются водоёмы, центром экологического туризма стало КФХ «Уральский страус».

Туристический потенциал территории значителен, интерес могут представлять археологические открытия — стоянки бронзового века на озёрах Касарги, Киржакуль, древнее городище возле д. Б. Баландино, экологически чистая долина Миасса в районе Харлушёвского заказника, мраморные каскады Прохоровского рудника, лыжные трассы ст. Полетаево-1 и п. Рощино и многое другое.

В ближайшее десятилетие на территории Сосновского района прогнозируется всплеск в жилищном и дорожном строительстве, развитии сферы услуг и формировании сети местного транспортного сообщения. Неизбежен рост интереса к пригородным землям со стороны частных застройщиков.

Радиоактивное загрязнение 
Сосновский район на севере пересекает река Теча, загрязнённая радиоактивными отходами, сбрасываемыми химкомбинатом «Маяк». Районный центр от реки находится на безопасном расстоянии. На берегах реки радиоактивный фон превышен многократно.

См. также 
 Флаг Сосновского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сосновского района 
 Сайт газеты «Сосновская Нива»
 Журнал «Пригород74.ru» Сосновского района 
 Детский журнал «Апельсинка» Сосновского района
 Сайт МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» Сосновского района